Рейноса () — топоним, встречающийся в испаноязычных странах.

 Рейноса — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Рейноса — муниципалитет в Мексике, входит в штат Тамаулипас;
 Рейноса — город в Мексике, штат Тамаулипас, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Рейноса — аэропорт в Мексике, штат Тамаулипас, в одноимённом муниципалитете.
 Сантьюрде-де-Рейноса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.